Ланге, Иван Иванович:
 Ланге, Иван Иванович (1894—1919) — белорусский большевик.
 Ланге, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 867; 26 ноября 1791.
 Ланге, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 3993; 26 ноября 1826.